

Architettura 
 Abbazia di Rueda – ex monastero cistercense a Sástago nella comarca della Ribera Baja del Ebro, provincia di Saragozza, Spagna

Geografia 
 Rueda – comune spagnolo 
 Rueda – comune argentino

Persone 
 Belén Rueda – attrice e conduttrice televisiva spagnola
 Esteban Rueda – calciatore argentino
 Jesús Rueda – calciatore spagnolo
 José Manuel Rueda – calciatore spagnolo
 Lope de Rueda – drammaturgo spagnolo
 Luis Rueda – calciatore argentino
 Martin Rueda – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Reinaldo Rueda – allenatore di calcio colombiano, commissario tecnico della nazionale colombiana

Altro 
 Rueda de casino – forma di ballo sociale
 Vino Rueda – vino DOC spagnolo prodotto tra la provincia di Valladolid, Segovia e Ávila